Кубок Інтертото 1971 () — 11-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 28 клубів з 7 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців і отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру стала польська «Сталь» (Мелець), яка єдина виграла усі 6 ігор.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, в турнірі не взяли участь команди з Нідерландів, Франції та Бельгії. В результаті участь взяли команди із семи країн (ФРН, Швеції, Швейцарії, Польщі, Чехословаччини, Австрії та Данії), виставивши по чотири команди від кожної країни. Ці 24 команди були поділені на 7 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1971—1972
 Кубок володарів кубків 1971—1972
 Кубок УЄФА 1971—1972

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1971 у футболі